Sint-Brigidakapel (Meeuwen), een kapel in de Belgische plaats Meeuwen
 Sint-Brigidakapel (Noorbeek), een kapel in de Nederlandse plaats Noorbeek
 Sint-Brigidakapel (Nunhem), een kapel in de Nederlandse plaats Nunhem